Пётр Сергеевич Жуков (1921—1967) — майор Рабоче-крестьянской Красной Армии, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза (1945).

Биография 

Пётр Жуков родился 22 января 1921 года в деревне Микуличи (ныне — Брагинский район Гомельской области Белоруссии). Окончил девять классов школы. В 1940 году Жуков был призван на службу в Рабоче-крестьянскую Красную Армию. В 1941 году он окончил Киевское пехотное училище. С июня того же года — на фронтах Великой Отечественной войны. К июню 1944 года гвардии майор Пётр Жуков командовал батальоном 164-го гвардейского стрелкового полка 55-й гвардейской стрелковой дивизии 28-й армии 1-го Белорусского фронта. Отличился во время освобождения Гомельской области Белорусской ССР.

25 июня 1944 года батальон Жукова прорвал немецкую оборону в районе деревни Пружинищи Октябрьского района и занял вторую линию обороны противника, отрезав ему пути отхода. 26 июня батальон освободил деревню Любань, а затем, переправившись через Птичь, захватил плацдарм на её западном берегу.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года гвардии майор Пётр Жуков был удостоен высокого звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

После окончания войны Жуков продолжил службу в Советской Армии. В 1953 году он был уволен в запас, жил в Мозыре и работал инструктором Полесского областного комитета ДОСААФ, затем находился на хозяйственной работе. Скончался 22 декабря 1967 года, похоронен в родной деревне.

Награды 
 Медаль «Золотая Звезда» Героя Советского Союза
 орден Ленина
 орден Красного Знамени
 орден Суворова 3-й степени
 орден Александра Невского
 два ордена Отечественной войны 1-й степени
 орден Отечественной войны 2-й степени
 орден Красной Звезды
 Медаль «За оборону Кавказа»
 Медаль «За взятие Кёнигсберга»
 Медаль «За взятие Берлина»
 Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
 Юбилейная медаль «Двадцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»

Память 
В честь П. С. Жукова названа улица в Брагине, средняя школа в Микуличах, улица в деревне Любань Октябрьского района.

Примечания

Литература

Ссылки 

Командиры батальонов в Великой Отечественной войне
Члены КПСС
Похороненные в Брагинском районе